Arfa – miejscowość w Hiszpanii
 Arfa – miejscowość w Syrii